|-
|(57501)||2001 SE250|| align=right|15,1|| align=right|2,473|| align=right|0,052|| align=right|3,35|| align=right|3,887||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57502)||2001 SK252|| align=right|15,7|| align=right|2,461|| align=right|0,087|| align=right|5,50|| align=right|3,860||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57503)||2001 ST252|| align=right|16,1|| align=right|2,330|| align=right|0,014|| align=right|2,34|| align=right|3,556||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57504)||2001 SL265|| align=right|15,6|| align=right|2,370|| align=right|0,022|| align=right|1,60|| align=right|3,648||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(57505)||2001 SK266|| align=right|15,2|| align=right|2,723|| align=right|0,114|| align=right|3,61|| align=right|4,493||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(57506)||2001 SK268|| align=right|14,1|| align=right|3,145|| align=right|0,080|| align=right|10,93|| align=right|5,575||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(57507)||2001 SM268|| align=right|15,1|| align=right|2,853|| align=right|0,111|| align=right|3,20|| align=right|4,819||MBA||26. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(57508)||2001 SN270|| align=right|14,6|| align=right|2,551|| align=right|0,236|| align=right|14,98|| align=right|4,073||MBA||27. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(57509)||2001 SY270|| align=right|15,0|| align=right|2,587|| align=right|0,192|| align=right|13,19|| align=right|4,159||MBA||16. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57510)||2001 SG280|| align=right|15,3|| align=right|2,634|| align=right|0,091|| align=right|2,88|| align=right|4,275||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57511)||2001 ST280|| align=right|15,1|| align=right|2,922|| align=right|0,078|| align=right|2,37|| align=right|4,995||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57512)||2001 SL281|| align=right|14,5|| align=right|2,402|| align=right|0,114|| align=right|8,03|| align=right|3,723||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57513)||2001 SS281|| align=right|14,0|| align=right|3,064|| align=right|0,108|| align=right|8,78|| align=right|5,362||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57514)||2001 SU281|| align=right|15,3|| align=right|2,553|| align=right|0,137|| align=right|14,44|| align=right|4,079||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57515)||2001 SX281|| align=right|14,2|| align=right|3,109|| align=right|0,251|| align=right|25,85|| align=right|5,482||MBA||22. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57516)||2001 SZ281|| align=right|14,2|| align=right|2,696|| align=right|0,034|| align=right|22,47|| align=right|4,426||MBA||22. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57517)||2001 SV285|| align=right|14,7|| align=right|2,535|| align=right|0,172|| align=right|14,00|| align=right|4,036||MBA||28. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(57518)||2001 SB286|| align=right|12,4|| align=right|2,874|| align=right|0,213|| align=right|15,31|| align=right|4,872||MBA||28. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(57519)||2001 SV287|| align=right|14,6|| align=right|2,602|| align=right|0,177|| align=right|12,81|| align=right|4,196||MBA||27. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57520)||2001 SB289|| align=right|14,8|| align=right|2,687|| align=right|0,222|| align=right|14,26|| align=right|4,403||MBA||22. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(57521)||2001 SD289|| align=right|16,2|| align=right|2,341|| align=right|0,169|| align=right|5,79|| align=right|3,580||MBA||23. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(57522)||2001 SR290|| align=right|14,9|| align=right|2,796|| align=right|0,152|| align=right|17,61|| align=right|4,676||MBA||25. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(57523)||2001 ST290|| align=right|14,9|| align=right|2,644|| align=right|0,113|| align=right|15,42|| align=right|4,298||MBA||25. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(57524)||2001 SX291|| align=right|14,3|| align=right|2,700|| align=right|0,063|| align=right|21,45|| align=right|4,435||MBA||17. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57525)||2001 SC316|| align=right|15,3|| align=right|2,676|| align=right|0,078|| align=right|11,27|| align=right|4,376||MBA||25. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57526)||2001 SD316|| align=right|13,5|| align=right|2,800|| align=right|0,258|| align=right|16,84|| align=right|4,684||MBA||25. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57527)||2001 SN316|| align=right|14,3|| align=right|2,658|| align=right|0,113|| align=right|13,05|| align=right|4,332||MBA||25. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57528)||2001 SM343|| align=right|14,2|| align=right|2,623|| align=right|0,094|| align=right|14,93|| align=right|4,247||MBA||22. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57529)||2001 SX344|| align=right|14,9|| align=right|3,069|| align=right|0,151|| align=right|22,45|| align=right|5,375||MBA||23. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57530)||2001 SZ345|| align=right|14,2|| align=right|3,064|| align=right|0,153|| align=right|13,70|| align=right|5,362||MBA||23. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57531)||2001 SL346|| align=right|14,1|| align=right|3,062|| align=right|0,245|| align=right|13,09|| align=right|5,356||MBA||25. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57532)||2001 TA|| align=right|13,8|| align=right|2,632|| align=right|0,190|| align=right|11,38|| align=right|4,270||MBA||3. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57533)||2001 TT2|| align=right|15,8|| align=right|2,620|| align=right|0,162|| align=right|2,67|| align=right|4,239||MBA||6. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57534)||2001 TP8|| align=right|13,7|| align=right|3,142|| align=right|0,141|| align=right|12,08|| align=right|5,569||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57535)||2001 TN9|| align=right|16,9|| align=right|2,235|| align=right|0,050|| align=right|5,13|| align=right|3,342||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57536)||2001 TA13|| align=right|14,0|| align=right|3,187|| align=right|0,165|| align=right|25,15|| align=right|5,690||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57537)||2001 TQ13|| align=right|15,4|| align=right|2,529|| align=right|0,173|| align=right|10,51|| align=right|4,021||MBA||11. oktober 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(57538)||2001 TW13|| align=right|14,3|| align=right|2,567|| align=right|0,079|| align=right|15,36|| align=right|4,112||MBA||12. oktober 2001||Farpoint||Gary Hug
|-
|(57539)||2001 TU17|| align=right|14,3|| align=right|2,566|| align=right|0,144|| align=right|13,03|| align=right|4,111||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(57540)||2001 TE18|| align=right|14,4|| align=right|2,928|| align=right|0,089|| align=right|2,62|| align=right|5,009||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(57541)||2001 TV18|| align=right|14,5|| align=right|2,587|| align=right|0,115|| align=right|14,63|| align=right|4,161||MBA||11. oktober 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(57542)||2001 TW18|| align=right|15,3|| align=right|2,629|| align=right|0,094|| align=right|13,67|| align=right|4,261||MBA||15. oktober 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(57543)||2001 TZ19|| align=right|14,9|| align=right|2,685|| align=right|0,144|| align=right|12,18|| align=right|4,399||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57544)||2001 TL20|| align=right|15,3|| align=right|2,932|| align=right|0,115|| align=right|9,72|| align=right|5,019||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57545)||2001 TG21|| align=right|14,2|| align=right|3,139|| align=right|0,076|| align=right|20,89|| align=right|5,561||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57546)||2001 TO21|| align=right|15,6|| align=right|2,440|| align=right|0,088|| align=right|6,65|| align=right|3,811||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57547)||2001 TV21|| align=right|14,2|| align=right|2,632|| align=right|0,075|| align=right|12,48|| align=right|4,269||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57548)||2001 TU22|| align=right|15,0|| align=right|2,610|| align=right|0,076|| align=right|3,78|| align=right|4,216||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57549)||2001 TE28|| align=right|15,4|| align=right|2,637|| align=right|0,056|| align=right|4,45|| align=right|4,281||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57550)||2001 TQ28|| align=right|14,8|| align=right|2,669|| align=right|0,081|| align=right|6,44|| align=right|4,359||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57551)||2001 TE29|| align=right|15,2|| align=right|2,615|| align=right|0,174|| align=right|4,90|| align=right|4,228||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57552)||2001 TM31|| align=right|14,0|| align=right|3,001|| align=right|0,054|| align=right|8,83|| align=right|5,199||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57553)||2001 TP34|| align=right|16,5|| align=right|2,307|| align=right|0,177|| align=right|2,80|| align=right|3,504||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57554)||2001 TS36|| align=right|14,6|| align=right|2,368|| align=right|0,179|| align=right|22,90|| align=right|3,643||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57555)||2001 TM37|| align=right|13,5|| align=right|2,978|| align=right|0,102|| align=right|10,97|| align=right|5,139||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57556)||2001 TO38|| align=right|13,7|| align=right|2,739|| align=right|0,156|| align=right|11,43|| align=right|4,533||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57557)||2001 TH39|| align=right|15,9|| align=right|2,259|| align=right|0,163|| align=right|7,56|| align=right|3,394||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57558)||2001 TA46|| align=right|15,3|| align=right|3,124|| align=right|0,133|| align=right|2,34|| align=right|5,522||MBA||9. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(57559)||2001 TY46|| align=right|15,3|| align=right|2,774|| align=right|0,095|| align=right|3,54|| align=right|4,620||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(57560)||2001 TB47|| align=right|15,0|| align=right|3,088|| align=right|0,137|| align=right|1,04|| align=right|5,426||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(57561)||2001 TA48|| align=right|16,1|| align=right|2,219|| align=right|0,091|| align=right|8,48|| align=right|3,304||MBA||14. oktober 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(57562)||2001 TS48|| align=right|14,5|| align=right|2,650|| align=right|0,109|| align=right|13,65|| align=right|4,313||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(57563)||2001 TT49|| align=right|15,0|| align=right|2,632|| align=right|0,164|| align=right|14,02|| align=right|4,270||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57564)||2001 TV49|| align=right|13,6|| align=right|3,040|| align=right|0,213|| align=right|24,03|| align=right|5,300||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57565)||2001 TB52|| align=right|14,8|| align=right|3,072|| align=right|0,157|| align=right|11,82|| align=right|5,385||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57566)||2001 TU54|| align=right|16,8|| align=right|2,421|| align=right|0,099|| align=right|3,42|| align=right|3,766||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57567)||2001 TS56|| align=right|15,1|| align=right|3,182|| align=right|0,159|| align=right|2,57|| align=right|5,676||MBA||14. oktober 2001||Needville||Needville
|-
|(57568)||2001 TR57|| align=right|15,9|| align=right|2,435|| align=right|0,087|| align=right|6,21|| align=right|3,800||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57569)||2001 TE60|| align=right|16,3|| align=right|2,377|| align=right|0,053|| align=right|7,12|| align=right|3,664||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57570)||2001 TO61|| align=right|14,7|| align=right|3,106|| align=right|0,159|| align=right|5,60|| align=right|5,474||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57571)||2001 TR61|| align=right|14,8|| align=right|3,078|| align=right|0,165|| align=right|3,99|| align=right|5,399||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57572)||2001 TY63|| align=right|14,7|| align=right|2,854|| align=right|0,034|| align=right|0,95|| align=right|4,822||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57573)||2001 TD65|| align=right|15,2|| align=right|2,872|| align=right|0,044|| align=right|3,22|| align=right|4,866||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57574)||2001 TF66|| align=right|15,2|| align=right|2,793|| align=right|0,110|| align=right|1,73|| align=right|4,668||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57575)||2001 TT66|| align=right|14,4|| align=right|2,753|| align=right|0,053|| align=right|2,45|| align=right|4,566||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57576)||2001 TV66|| align=right|15,9|| align=right|2,590|| align=right|0,102|| align=right|2,51|| align=right|4,167||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57577)||2001 TY66|| align=right|15,0|| align=right|2,778|| align=right|0,056|| align=right|4,51|| align=right|4,630||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57578)||2001 TC67|| align=right|14,9|| align=right|2,779|| align=right|0,066|| align=right|3,92|| align=right|4,632||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57579)||2001 TD67|| align=right|14,8|| align=right|3,042|| align=right|0,070|| align=right|9,24|| align=right|5,305||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57580)||2001 TF67|| align=right|14,4|| align=right|2,978|| align=right|0,060|| align=right|7,01|| align=right|5,138||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57581)||2001 TH67|| align=right|15,3|| align=right|2,785|| align=right|0,228|| align=right|3,12|| align=right|4,646||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57582)||2001 TP67|| align=right|15,1|| align=right|3,181|| align=right|0,200|| align=right|9,72|| align=right|5,671||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57583)||2001 TZ67|| align=right|14,6|| align=right|3,162|| align=right|0,180|| align=right|2,82|| align=right|5,621||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57584)||2001 TO68|| align=right|15,6|| align=right|2,647|| align=right|0,012|| align=right|3,92|| align=right|4,307||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57585)||2001 TG70|| align=right|13,9|| align=right|3,084|| align=right|0,196|| align=right|3,79|| align=right|5,415||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57586)||2001 TA71|| align=right|15,9|| align=right|2,736|| align=right|0,104|| align=right|1,11|| align=right|4,524||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57587)||2001 TZ73|| align=right|13,9|| align=right|3,158|| align=right|0,063|| align=right|11,68|| align=right|5,612||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57588)||2001 TB74|| align=right|15,0|| align=right|2,905|| align=right|0,066|| align=right|1,03|| align=right|4,952||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57589)||2001 TH74|| align=right|14,5|| align=right|3,199|| align=right|0,136|| align=right|5,47|| align=right|5,720||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57590)||2001 TJ76|| align=right|14,6|| align=right|3,204|| align=right|0,156|| align=right|2,13|| align=right|5,735||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57591)||2001 TM76|| align=right|14,8|| align=right|3,063|| align=right|0,189|| align=right|3,55|| align=right|5,360||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57592)||2001 TB77|| align=right|14,5|| align=right|2,656|| align=right|0,055|| align=right|2,25|| align=right|4,327||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57593)||2001 TF77|| align=right|15,6|| align=right|2,855|| align=right|0,135|| align=right|1,60|| align=right|4,823||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57594)||2001 TQ78|| align=right|14,9|| align=right|2,594|| align=right|0,068|| align=right|3,57|| align=right|4,176||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57595)||2001 TV78|| align=right|14,3|| align=right|2,681|| align=right|0,196|| align=right|14,60|| align=right|4,389||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57596)||2001 TD81|| align=right|15,5|| align=right|2,401|| align=right|0,150|| align=right|9,10|| align=right|3,719||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57597)||2001 TU88|| align=right|15,5|| align=right|2,693|| align=right|0,048|| align=right|9,08|| align=right|4,417||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57598)||2001 TZ95|| align=right|15,5|| align=right|2,778|| align=right|0,135|| align=right|4,10|| align=right|4,629||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57599)||2001 TK96|| align=right|16,1|| align=right|2,458|| align=right|0,080|| align=right|1,93|| align=right|3,854||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57600)||2001 TM96|| align=right|14,6|| align=right|2,582|| align=right|0,115|| align=right|11,27|| align=right|4,148||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57601)||2001 TY96|| align=right|14,7|| align=right|3,164|| align=right|0,220|| align=right|23,88|| align=right|5,627||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57602)||2001 TA102|| align=right|15,2|| align=right|3,155|| align=right|0,141|| align=right|6,58|| align=right|5,604||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57603)||2001 TM102|| align=right|14,4|| align=right|2,537|| align=right|0,134|| align=right|12,53|| align=right|4,041||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57604)||2001 TF105|| align=right|14,5|| align=right|2,565|| align=right|0,160|| align=right|12,80|| align=right|4,107||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57605)||2001 TA106|| align=right|13,8|| align=right|2,546|| align=right|0,092|| align=right|10,03|| align=right|4,063||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57606)||2001 TU110|| align=right|14,9|| align=right|3,186|| align=right|0,083|| align=right|4,78|| align=right|5,686||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57607)||2001 TZ110|| align=right|15,3|| align=right|2,273|| align=right|0,140|| align=right|2,61|| align=right|3,426||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57608)||2001 TY114|| align=right|14,8|| align=right|2,488|| align=right|0,160|| align=right|5,90|| align=right|3,925||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57609)||2001 TD116|| align=right|14,5|| align=right|2,680|| align=right|0,107|| align=right|3,17|| align=right|4,388||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57610)||2001 TK116|| align=right|13,1|| align=right|3,134|| align=right|0,248|| align=right|17,20|| align=right|5,546||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57611)||2001 TM116|| align=right|13,9|| align=right|2,887|| align=right|0,073|| align=right|11,19|| align=right|4,905||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57612)||2001 TY116|| align=right|14,4|| align=right|2,558|| align=right|0,167|| align=right|8,61|| align=right|4,091||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57613)||2001 TC124|| align=right|15,7|| align=right|2,591|| align=right|0,221|| align=right|16,13|| align=right|4,169||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57614)||2001 TY125|| align=right|13,7|| align=right|3,053|| align=right|0,094|| align=right|9,50|| align=right|5,333||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57615)||2001 TJ133|| align=right|15,5|| align=right|2,408|| align=right|0,147|| align=right|7,61|| align=right|3,736||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57616)||2001 TV137|| align=right|14,1|| align=right|2,608|| align=right|0,076|| align=right|16,05|| align=right|4,212||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57617)||2001 TV139|| align=right|16,1|| align=right|2,334|| align=right|0,072|| align=right|7,30|| align=right|3,565||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57618)||2001 TN142|| align=right|15,3|| align=right|2,556|| align=right|0,121|| align=right|7,01|| align=right|4,086||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57619)||2001 TJ147|| align=right|15,3|| align=right|2,391|| align=right|0,133|| align=right|8,14|| align=right|3,696||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57620)||2001 TV147|| align=right|15,0|| align=right|2,607|| align=right|0,054|| align=right|9,36|| align=right|4,208||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57621)||2001 TN151|| align=right|14,9|| align=right|3,091|| align=right|0,174|| align=right|6,88|| align=right|5,434||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57622)||2001 TY151|| align=right|15,2|| align=right|2,581|| align=right|0,055|| align=right|22,75|| align=right|4,146||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57623)||2001 TB153|| align=right|14,4|| align=right|3,124|| align=right|0,143|| align=right|7,51|| align=right|5,520||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57624)||2001 TZ157|| align=right|14,6|| align=right|3,212|| align=right|0,082|| align=right|10,24|| align=right|5,755||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57625)||2001 TJ158|| align=right|14,1|| align=right|2,713|| align=right|0,042|| align=right|13,48|| align=right|4,468||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57626)||2001 TE165|| align=right|11,8|| align=right|5,177|| align=right|0,067|| align=right|12,00|| align=right|11,78||JUT||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57627)||2001 TO168|| align=right|14,4|| align=right|2,965|| align=right|0,072|| align=right|9,04|| align=right|5,106||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57628)||2001 TR168|| align=right|14,2|| align=right|3,065|| align=right|0,188|| align=right|8,94|| align=right|5,365||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57629)||2001 TY168|| align=right|13,7|| align=right|2,703|| align=right|0,056|| align=right|20,97|| align=right|4,442||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57630)||2001 TY171|| align=right|14,3|| align=right|2,769|| align=right|0,155|| align=right|10,27|| align=right|4,606||MBA||14. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57631)||2001 TK179|| align=right|15,4|| align=right|2,691|| align=right|0,083|| align=right|14,58|| align=right|4,415||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57632)||2001 TB182|| align=right|15,9|| align=right|2,378|| align=right|0,175|| align=right|3,14|| align=right|3,665||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57633)||2001 TJ182|| align=right|14,9|| align=right|2,910|| align=right|0,175|| align=right|5,54|| align=right|4,964||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57634)||2001 TR182|| align=right|14,9|| align=right|2,875|| align=right|0,261|| align=right|6,27|| align=right|4,875||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57635)||2001 TF183|| align=right|15,9|| align=right|2,370|| align=right|0,176|| align=right|4,19|| align=right|3,647||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57636)||2001 TT187|| align=right|14,9|| align=right|3,068|| align=right|0,041|| align=right|9,65|| align=right|5,372||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57637)||2001 TH189|| align=right|14,9|| align=right|2,451|| align=right|0,131|| align=right|5,03|| align=right|3,836||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57638)||2001 TL190|| align=right|15,5|| align=right|2,356|| align=right|0,057|| align=right|4,07|| align=right|3,615||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57639)||2001 TO190|| align=right|15,2|| align=right|2,463|| align=right|0,116|| align=right|4,79|| align=right|3,865||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57640)||2001 TC191|| align=right|15,4|| align=right|2,773|| align=right|0,096|| align=right|10,50|| align=right|4,616||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57641)||2001 TW191|| align=right|14,8|| align=right|3,140|| align=right|0,167|| align=right|4,29|| align=right|5,563||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57642)||2001 TH196|| align=right|14,3|| align=right|2,652|| align=right|0,191|| align=right|13,13|| align=right|4,318||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57643)||2001 TV199|| align=right|15,8|| align=right|2,367|| align=right|0,085|| align=right|7,27|| align=right|3,641||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57644)||2001 TV201|| align=right|11,8|| align=right|5,101|| align=right|0,052|| align=right|12,60|| align=right|11,52||JUT||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57645)||2001 TK202|| align=right|14,2|| align=right|2,734|| align=right|0,185|| align=right|12,81|| align=right|4,520||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57646)||2001 TO202|| align=right|14,0|| align=right|3,088|| align=right|0,139|| align=right|14,56|| align=right|5,425||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57647)||2001 TL203|| align=right|14,0|| align=right|2,610|| align=right|0,101|| align=right|15,10|| align=right|4,215||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57648)||2001 TM203|| align=right|14,0|| align=right|3,138|| align=right|0,137|| align=right|12,71|| align=right|5,557||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57649)||2001 TG210|| align=right|14,2|| align=right|2,687|| align=right|0,143|| align=right|10,40|| align=right|4,404||MBA||13. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57650)||2001 TH217|| align=right|14,9|| align=right|2,430|| align=right|0,239|| align=right|3,74|| align=right|3,788||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57651)||2001 TQ218|| align=right|14,7|| align=right|2,743|| align=right|0,096|| align=right|5,75|| align=right|4,541||MBA||14. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57652)||2001 TR224|| align=right|14,4|| align=right|3,179|| align=right|0,273|| align=right|14,55|| align=right|5,667||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57653)||2001 TE226|| align=right|14,2|| align=right|2,666|| align=right|0,172|| align=right|15,73|| align=right|4,353||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57654)||2001 TL226|| align=right|13,1|| align=right|3,177|| align=right|0,035|| align=right|15,91|| align=right|5,662||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57655)||2001 TU228|| align=right|12,6|| align=right|3,126|| align=right|0,179|| align=right|16,15|| align=right|5,527||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57656)||2001 TG229|| align=right|14,4|| align=right|2,595|| align=right|0,097|| align=right|12,86|| align=right|4,178||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57657)||2001 TF230|| align=right|15,3|| align=right|2,466|| align=right|0,088|| align=right|7,84|| align=right|3,872||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|57658 Nilrem||2001 UJ1|| align=right|15,1|| align=right|2,616|| align=right|0,029|| align=right|13,61|| align=right|4,231||MBA||17. oktober 2001||Vicques||M. Ory
|-
|(57659)||2001 UP4|| align=right|14,6|| align=right|2,745|| align=right|0,082|| align=right|14,51|| align=right|4,548||MBA||18. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(57660)||2001 UY6|| align=right|15,4|| align=right|2,938|| align=right|0,070|| align=right|1,89|| align=right|5,034||MBA||18. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(57661)||2001 UQ12|| align=right|14,8|| align=right|2,963|| align=right|0,105|| align=right|9,40|| align=right|5,101||MBA||24. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(57662)||2001 UJ13|| align=right|15,0|| align=right|2,932|| align=right|0,053|| align=right|2,92|| align=right|5,020||MBA||24. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(57663)||2001 UA15|| align=right|14,5|| align=right|3,059|| align=right|0,106|| align=right|10,37|| align=right|5,351||MBA||24. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(57664)||2001 UY17|| align=right|13,2|| align=right|3,063|| align=right|0,240|| align=right|21,07|| align=right|5,360||MBA||26. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57665)||2001 UL24|| align=right|14,3|| align=right|3,062|| align=right|0,095|| align=right|8,38|| align=right|5,357||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57666)||2001 UW24|| align=right|14,5|| align=right|3,061|| align=right|0,062|| align=right|8,65|| align=right|5,355||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57667)||2001 UN25|| align=right|14,7|| align=right|2,759|| align=right|0,183|| align=right|8,94|| align=right|4,582||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57668)||2001 UM27|| align=right|16,4|| align=right|2,398|| align=right|0,123|| align=right|2,53|| align=right|3,713||MBA||18. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57669)||2001 UO29|| align=right|14,7|| align=right|2,646|| align=right|0,160|| align=right|14,80|| align=right|4,303||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57670)||2001 UB30|| align=right|14,4|| align=right|3,163|| align=right|0,238|| align=right|7,91|| align=right|5,624||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57671)||2001 UN31|| align=right|14,3|| align=right|2,993|| align=right|0,089|| align=right|7,81|| align=right|5,178||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57672)||2001 UA33|| align=right|14,5|| align=right|3,229|| align=right|0,080|| align=right|13,83|| align=right|5,800||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57673)||2001 UY33|| align=right|14,2|| align=right|2,570|| align=right|0,118|| align=right|14,24|| align=right|4,118||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57674)||2001 UD35|| align=right|13,6|| align=right|3,219|| align=right|0,116|| align=right|17,03|| align=right|5,776||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57675)||2001 UG36|| align=right|14,4|| align=right|2,660|| align=right|0,051|| align=right|11,34|| align=right|4,338||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57676)||2001 UR36|| align=right|15,4|| align=right|2,842|| align=right|0,048|| align=right|6,49|| align=right|4,789||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57677)||2001 UT41|| align=right|15,2|| align=right|2,579|| align=right|0,182|| align=right|4,31|| align=right|4,141||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57678)||2001 UL44|| align=right|15,4|| align=right|3,127|| align=right|0,159|| align=right|5,44|| align=right|5,527||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57679)||2001 UD46|| align=right|16,0|| align=right|2,414|| align=right|0,100|| align=right|7,87|| align=right|3,751||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57680)||2001 UW47|| align=right|15,0|| align=right|2,763|| align=right|0,094|| align=right|6,08|| align=right|4,593||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57681)||2001 UJ48|| align=right|15,4|| align=right|2,910|| align=right|0,065|| align=right|2,94|| align=right|4,963||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57682)||2001 UO48|| align=right|13,9|| align=right|2,620|| align=right|0,091|| align=right|15,59|| align=right|4,239||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57683)||2001 UK53|| align=right|15,4|| align=right|2,700|| align=right|0,218|| align=right|2,99|| align=right|4,436||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57684)||2001 UG58|| align=right|15,5|| align=right|2,440|| align=right|0,127|| align=right|2,11|| align=right|3,810||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57685)||2001 UK58|| align=right|15,6|| align=right|2,726|| align=right|0,066|| align=right|7,55|| align=right|4,500||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57686)||2001 UL65|| align=right|14,8|| align=right|2,833|| align=right|0,113|| align=right|3,29|| align=right|4,767||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57687)||2001 UL66|| align=right|13,7|| align=right|2,992|| align=right|0,064|| align=right|11,58|| align=right|5,175||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57688)||2001 UH73|| align=right|14,1|| align=right|2,831|| align=right|0,141|| align=right|13,86|| align=right|4,764||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57689)||2001 UM73|| align=right|16,0|| align=right|2,397|| align=right|0,161|| align=right|2,72|| align=right|3,711||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57690)||2001 UA74|| align=right|15,4|| align=right|2,928|| align=right|0,127|| align=right|3,76|| align=right|5,010||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57691)||2001 UH74|| align=right|14,9|| align=right|3,197|| align=right|0,147|| align=right|2,05|| align=right|5,716||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57692)||2001 UG75|| align=right|16,5|| align=right|2,310|| align=right|0,166|| align=right|3,25|| align=right|3,510||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57693)||2001 UD76|| align=right|14,4|| align=right|3,125|| align=right|0,192|| align=right|3,40|| align=right|5,523||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57694)||2001 UU76|| align=right|14,7|| align=right|2,614|| align=right|0,096|| align=right|4,25|| align=right|4,226||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57695)||2001 UK77|| align=right|15,2|| align=right|2,953|| align=right|0,064|| align=right|2,16|| align=right|5,073||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57696)||2001 UH83|| align=right|15,9|| align=right|3,049|| align=right|0,134|| align=right|1,52|| align=right|5,322||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57697)||2001 UJ83|| align=right|15,6|| align=right|2,837|| align=right|0,066|| align=right|2,63|| align=right|4,777||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57698)||2001 UC86|| align=right|16,8|| align=right|2,417|| align=right|0,136|| align=right|2,36|| align=right|3,757||MBA||16. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(57699)||2001 US88|| align=right|16,3|| align=right|2,300|| align=right|0,057|| align=right|7,18|| align=right|3,488||MBA||16. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57700)||2001 US93|| align=right|14,9|| align=right|3,022|| align=right|0,044|| align=right|10,59|| align=right|5,254||MBA||19. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57701)||2001 UT94|| align=right|14,1|| align=right|2,983|| align=right|0,083|| align=right|14,33|| align=right|5,151||MBA||19. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57702)||2001 UV98|| align=right|14,8|| align=right|2,600|| align=right|0,166|| align=right|5,51|| align=right|4,191||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57703)||2001 UB109|| align=right|15,4|| align=right|2,844|| align=right|0,011|| align=right|3,26|| align=right|4,796||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57704)||2001 UV114|| align=right|15,3|| align=right|3,089|| align=right|0,142|| align=right|1,80|| align=right|5,428||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57705)||2001 UA115|| align=right|16,2|| align=right|2,430|| align=right|0,092|| align=right|5,92|| align=right|3,787||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57706)||2001 UJ116|| align=right|15,5|| align=right|2,661|| align=right|0,069|| align=right|3,60|| align=right|4,340||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57707)||2001 UG118|| align=right|15,5|| align=right|2,863|| align=right|0,052|| align=right|1,87|| align=right|4,844||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57708)||2001 UV119|| align=right|13,9|| align=right|3,199|| align=right|0,170|| align=right|2,02|| align=right|5,721||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57709)||2001 UW119|| align=right|14,4|| align=right|2,652|| align=right|0,103|| align=right|2,54|| align=right|4,318||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57710)||2001 UZ120|| align=right|16,3|| align=right|2,384|| align=right|0,095|| align=right|3,91|| align=right|3,680||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57711)||2001 UV121|| align=right|15,2|| align=right|3,097|| align=right|0,117|| align=right|5,81|| align=right|5,449||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57712)||2001 UJ123|| align=right|14,9|| align=right|2,592|| align=right|0,170|| align=right|2,84|| align=right|4,174||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57713)||2001 UN124|| align=right|14,2|| align=right|2,989|| align=right|0,075|| align=right|12,24|| align=right|5,166||MBA||22. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57714)||2001 UY124|| align=right|11,5|| align=right|5,196|| align=right|0,030|| align=right|16,62|| align=right|11,85||JUT||22. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57715)||2001 UR125|| align=right|14,5|| align=right|2,757|| align=right|0,103|| align=right|13,45|| align=right|4,577||MBA||22. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57716)||2001 UY126|| align=right|14,9|| align=right|3,164|| align=right|0,170|| align=right|5,68|| align=right|5,628||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57717)||2001 UE127|| align=right|15,0|| align=right|2,548|| align=right|0,176|| align=right|5,71|| align=right|4,066||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57718)||2001 UJ127|| align=right|15,0|| align=right|2,632|| align=right|0,066|| align=right|8,36|| align=right|4,268||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57719)||2001 UE132|| align=right|14,8|| align=right|3,136|| align=right|0,133|| align=right|2,35|| align=right|5,553||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57720)||2001 UM134|| align=right|15,2|| align=right|2,736|| align=right|0,109|| align=right|4,29|| align=right|4,525||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57721)||2001 UK139|| align=right|16,5|| align=right|2,361|| align=right|0,147|| align=right|2,41|| align=right|3,628||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57722)||2001 UG142|| align=right|15,4|| align=right|2,812|| align=right|0,074|| align=right|3,74|| align=right|4,714||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57723)||2001 UO146|| align=right|15,6|| align=right|2,748|| align=right|0,060|| align=right|1,18|| align=right|4,554||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57724)||2001 UT148|| align=right|15,3|| align=right|2,624|| align=right|0,038|| align=right|2,39|| align=right|4,249||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57725)||2001 UN149|| align=right|15,4|| align=right|2,912|| align=right|0,067|| align=right|2,92|| align=right|4,968||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57726)||2001 UV149|| align=right|15,2|| align=right|2,295|| align=right|0,127|| align=right|2,36|| align=right|3,476||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57727)||2001 UX149|| align=right|15,0|| align=right|2,751|| align=right|0,058|| align=right|3,48|| align=right|4,562||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57728)||2001 UA151|| align=right|14,9|| align=right|2,715|| align=right|0,038|| align=right|4,34|| align=right|4,472||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57729)||2001 UB151|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,164|| align=right|12,61|| align=right|4,400||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57730)||2001 UE151|| align=right|15,3|| align=right|2,361|| align=right|0,178|| align=right|3,29|| align=right|3,628||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57731)||2001 UN154|| align=right|14,9|| align=right|2,693|| align=right|0,064|| align=right|3,10|| align=right|4,418||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57732)||2001 UE158|| align=right|15,8|| align=right|2,914|| align=right|0,022|| align=right|0,73|| align=right|4,974||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57733)||2001 UU158|| align=right|15,7|| align=right|2,417|| align=right|0,168|| align=right|3,40|| align=right|3,757||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57734)||2001 UA159|| align=right|16,1|| align=right|2,420|| align=right|0,110|| align=right|3,68|| align=right|3,764||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57735)||2001 UQ159|| align=right|14,9|| align=right|2,867|| align=right|0,042|| align=right|3,14|| align=right|4,855||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57736)||2001 UW159|| align=right|15,5|| align=right|2,326|| align=right|0,073|| align=right|7,15|| align=right|3,546||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57737)||2001 UT160|| align=right|15,5|| align=right|2,763|| align=right|0,071|| align=right|3,71|| align=right|4,591||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57738)||2001 UZ160|| align=right|15,3|| align=right|2,564|| align=right|0,183|| align=right|4,33|| align=right|4,106||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57739)||2001 UF162|| align=right|15,0|| align=right|2,759|| align=right|0,081|| align=right|8,04|| align=right|4,582||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57740)||2001 UK162|| align=right|15,6|| align=right|2,480|| align=right|0,115|| align=right|8,70|| align=right|3,905||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57741)||2001 UN162|| align=right|15,4|| align=right|2,628|| align=right|0,166|| align=right|4,19|| align=right|4,259||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57742)||2001 UA163|| align=right|16,1|| align=right|2,403|| align=right|0,189|| align=right|3,37|| align=right|3,723||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57743)||2001 UB168|| align=right|13,8|| align=right|2,549|| align=right|0,178|| align=right|11,95|| align=right|4,069||MBA||19. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57744)||2001 UN170|| align=right|16,1|| align=right|2,637|| align=right|0,036|| align=right|1,09|| align=right|4,281||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57745)||2001 UT170|| align=right|15,4|| align=right|2,565|| align=right|0,153|| align=right|4,86|| align=right|4,107||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57746)||2001 UN172|| align=right|16,7|| align=right|2,304|| align=right|0,132|| align=right|5,90|| align=right|3,496||MBA||18. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57747)||2001 UY183|| align=right|15,5|| align=right|2,700|| align=right|0,129|| align=right|8,79|| align=right|4,437||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57748)||2001 UG219|| align=right|15,5|| align=right|2,312|| align=right|0,110|| align=right|8,60|| align=right|3,515||MBA||23. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57749)||2001 UD220|| align=right|15,0|| align=right|2,457|| align=right|0,152|| align=right|10,91|| align=right|3,852||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57750)||2001 VQ|| align=right|13,6|| align=right|3,170|| align=right|0,339|| align=right|22,89|| align=right|5,642||MBA||7. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov